Цомая () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Цомая, Василий Шарванович (1919—2018) — грузинский и советский учёный в области гидрологии и гляциологии.
 Цомая, Давид Павлович (1904—1984) — советский футболист, тренер.
 Цомая, Зураб Давидович (1932—1972) — советский футболист, вратарь, тренер. Сын Давида Цомая.
 Цомая, Надежда Афанасьевна (1904—1974) — грузинская оперная певица. Мать Медеи Амиранашвили.